Розбійник в прямому сенсі  — людина, що промишляє розбоєм, грабіжник. 
 Розбійник (бухта) — місце зберігання радіоактивних відходів атомних підводних човнів на півдні Приморського краю.

Література та персонажі 
 Розбійники — драма Фрідріха Шиллера. 
 Розбійник Кармелюк — роман Михайла Старицького. 
 Розбійник — роман швейцарського письменника Роберта Вальзера.
 Розбійник Пинтя у Заклятому місті - казковий роман Олександра Гавроша.
 Соловей Розбійник — в східнослов'янській міфології, лісове чудовисько, яке нападало на подорожніх та володіє смертоносним свистом.

Музика 
 Розбійники — опера Джузеппе Верді.

Інше  
 Розбійник в World of warcraft